Langshan kent als kippenras meerdere rassoorten:

 Croad Langshan 
 Langshan (Duits type)
 Langshan (Australisch type)
 Langshan (Modern type)